Roman Dąbrowski, właśc. Marek Romański (1906-1974) – polski pisarz
 Roman Dąbrowski (ur. 1972) – polski piłkarz
 Roman Dąbrowski – polski historyk literatury, profesor
 Roman Dąbrowski – polski politolog, profesor
 Roman Sławomir Dąbrowski – polski chemik, profesor
 Roman Tomasz Dąbrowski – polski weterynarz, dr hab.